

Яманъелга (устар. Яман-Елга, Яманелга; ) — река в Республике Башкортостан Российской Федерации, левый приток реки Уфы. Исток у северного склона горного хребта Каратау, устье в районе села Устье Яман-Елги. Длина — 47 км. Площадь бассейна — 721 км². Гидрологический памятник природы регионального значения, находится под государственной охраной.

Название реки в переводе с башкирского языка означает «плохая (дурная) река» ().

Длина русла, имеющего постоянный сток  — около 24 км. В 8 км от истока уходит в карстовые полости, и на протяжении 60 км состоит из суходола Яманъелга (Мочального) и его притоков — Чишма-Варяш, Озёрский, Кызларкуль — без постоянного стока воды. Снова выходит на поверхность в 16 км от устья.

Описание русла 

Река имеет сильно закарстованный бассейн питания. Карстовые образования в русле разнообразны: воронки, котловины, поноры, провалы. По берегам реки большое количество бессточных логов, суходолов. В реку стекаются многочисленные мелкие реки, карстовые родники и озёра.

У истока реки зона развития песчаников верхнего протерозоя. В 8 км от истока она вступает в зону распространения карбонатных пород, сток реки переходит в подземное русло — в карстовый канал, расположенный на глубине около 40 м..
Далее на расстоянии 40 км она течёт в карстовых ходах. В 16 км от устья река выходит на поверхность.

Расход воды в Яманъелге резко возрастает после впадения справа мощного карстового родника Тюба.

По берегам реки стоит ряд нежилых сел: Красивая Поляна, Объездной Лог, Тюба и др. Расположенное в устье реки село Устье Яман-Елги жилое.

Текущее состояние реки 
Полноводность реки зависит от сезона и достигает пика в весенние месяцы.

.

Экологическое состояние реки удовлетворительное.

После механической и бактерицидной очистки вода из реки поставляется на потребительские рынки со следующими характеристиками:
 Кальция не более 40 мг/л.
 Магния не более 20 мг/л
 Железа не более 0,089 мг/л
 Фтора не более 0,53 мг/л
 Калия не более 0,19 мг/л
 Селена не более 0,01 мг/л.
 Серебра не более 0,023 мг/л.
 Общая минерализация — не более 400 мг/л
 Общая жесткость — не более 2,5 мг-экв/л
 РН — 7,92
 Растворенный кислород — 8,0 мг/дм³.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки Нуримановского района
Памятники природы Башкортостана
Подземные реки